Петров, Пётр:
 Петров, Пётр (род. 1983) — российский боксёр.
 Петров, Пётр (1955) — болгарский легкоатлет, спринтер.
 Петров, Пётр Иванович (1910—1987/1985) — советский футболист.
 Петров, Пётр Дмитриевич (1949) — советский и абхазский композитор.
 Петров, Пётр Михайлович (1910—1941) — лётчик, капитан, Герой Советского Союза.
 Петров, Пётр Николаевич (1827—1891) — русский писатель, искусствовед, генеалог.
 Петров, Пётр Петрович (1850—1928) — химик, профессор Императорского Московского технического училища.
 Петров, Пётр Поликарпович (1892—1941) — русский советский писатель.
 Петров, Пётр Сергеевич (1919—2002) — советский футболист.